Wolkia är ett släkte av svampar. Wolkia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Wolkia